Ortiz est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alejandro Ortiz (né en 1952), basketteur cubain ;
 Ana Ortiz (née en 1971), actrice américaine ;
 Anita Ortiz (née en 1964), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Antoni Ortiz Fuster (né en 1948), dessinateur espagnol, connu sous le pseudonyme d'Ortifus ; 
 Antonio Ortiz Mena (1907-2007), homme politique mexicain ;
 Antonio Ortiz Ramírez, (1907-1996), militant libertaire anarcho-syndicaliste catalan ;
 Carlos Amable Ortiz (1859-1937), violoniste, pianiste et compositeur équatorien ;
 David Ortiz (né en 1975), joueur dominicain de baseball ;
 Darwin Ortiz (né en 1948), prestidigitateur américain ; 
 Desiree Ortiz (1985-), journaliste et mannequin vénézuélienne ; 
 Diego Ortiz (v. 1510-v. 1570), musicien et compositeur espagnol ;
 Diego Ortiz de Zúñiga (1636-1680), historien espagnol ;
 Diogo Ortiz de Vilhegas (1457-1519), évêque de Tanger ;
 Eduardo Reyes Ortíz (1907-?), footballeur bolivien ;
 Gabriela Ortiz (née en 1964), compositrice mexicaine ;
 Guadalupe Ortiz de Landázuri (1912-1975), scientifique espagnole, vénérable catholique ;
 Guillermo Ortiz Martínez (né en 1948), homme politique et économiste mexicain ; 
 Idalys Ortíz (née en 1989), judokate cubaine ;
  (?-?), aristocrate espagnol du  ;
 Jean Ortiz (née en 1948), universitaire et homme politique français ;
 John Ortiz (né en 1968), acteur américain ;
  :
 Josefa Ortiz de Domínguez (1768–1829), partisane de l'indépendance mexicaine ;
 Joseph Ortiz (1917-1995), homme politique français ;
 Julio Ortiz de Zárate (1885-1943), peintre chilien ;
 Letizia Ortiz (née en 1972), Reine consort d'Espagne, ancienne journaliste et présentatrice de journal espagnole ;
  :
 Manuel Ortiz (1916-1970), boxeur américain ;
 Manuel Ortiz de Zárate (1887-1946), peintre chilien ;
 Manuel Ángeles Ortiz (1895-1984), peintre espagnol ;
 María de los Ángeles Ortiz (1973-), athlète handisport mexicaine ;
 Mariano Ortiz (1944-2022), joueur portoricain de basket-ball ;
 Melissa Ortiz (née en 1990), footballeuse colombienne ;
 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), sculpteur espagnol ;
 Mirna Ortiz (née en 1987), athlète guatémaltèque ;
 Oscar Ortiz (né en 1953), joueur argentin de football ;
 Pascual Ortiz Rubio (1877-1963), homme politique mexicain ;
 Paul Jean-Ortiz (1957-2014), diplomate français ;
 Paula Ortiz (1979-), réalisatrice, scénariste et productrice espagnole ;
 Peter Julien Ortiz (1913-1988), militaire américain ;
 Raymond Toro-Ortiz (né en 1977), guitariste et choriste portoricain ;
 Roberto Marcelino Ortiz (1886-1942), homme politique argentin ;
 Rolando Ortiz (né en 1970), athlète colombien ;
 Scarlet Ortiz (1974-), actrice vénézuélienne ;
 Tania Ortiz (née en 1965), joueuse de volley-ball cubaine ;
 Tito Ortiz (né en 1975), combattant mexicano-américain de combat libre ;
 Ulises Ruiz Ortiz (né en 1958), homme politique mexicain ;
 Valery Ortiz (née en 1984), actrice portoricaine ;
 Victor Ortiz (né en 1987), boxeur américain ;
 Willington José Ortiz (né en 1952), footballeur colombien ;
 Yaima Ortíz (née en 1981), joueuse cubaine de volley-ball.

Patronyme dérivé

Toponymes

Ortiz : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico ;
 Ortiz : chef-lieu de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 Ortiz : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico.

Patronyme hispanique